Лондеро — фамилия:

 Лондеро, Уго Орасио — аргентино-колумбийский футболист.
 Лондеро, Хуан Игнасио — аргентинский теннисист.